Яросла́в Васи́льевич Тягнибо́к (; 9 мая 1940, Новый Ярычев — 17 декабря 1984) — советский украинский легкоатлет, спортивный врач, , врач сборной СССР по боксу.

Биография 
Родился 9 мая 1940 года в селе Новый Ярычев Львовской области УССР. Окончил Львовский институт физической культуры и Львовский медицинский институт. Работал во Львовской спортивной школе-интернате олимпийского резерва, руководил медицинской частью. Позднее работал врачом сборной СССР по боксу.

Участник Универсиады в Италии, чемпион УССР по метанию диска, победитель и призёр многочисленных турниров. Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике. Как спортивный медик, создал собственную методику лечения и реабилитации спортивных травм и заболеваний позвоночника, автор нескольких десятков научных работ. В 1980 году по решению учёного совета Киевского медицинского института имени А. А. Богомольца Я. В. Тягнибоку была присвоена степень кандидата медицинских наук. Также получил звания «Отличник народного образования УССР» и «Заслуженный врач УССР».

Его супругой была Богдана Артёмовна Цегельская. В браке родились сыновья Олег и Андрей (оба — политики).

Скончался скоропостижно 17 декабря 1984 года при невыясненных обстоятельствах: причиной смерти стало огнестрельное ранение, однако неизвестно, был ли Ярослав Тягнибок убит или застрелился. Во Львове в настоящее время проводится Всеукраинский легкоатлетический турнир памяти Я. В. Тягнибока.

Примечания

Ссылки 
 

Медики СССР
Легкоатлеты СССР
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Выпускники Львовского национального медицинского университета
Олег Тягнибок
Отличники народного образования Украинской ССР
Умершие от огнестрельного оружия